Mercato steht für:
 Mercato, ist der 10. von den 30 Stadtteilen der süditalienischen Hafenstadt Neapel.

Orte:
 Mercato San Severino, eine Stadt in der Provinz Salerno, Region Kampanien, Italien
 Mercato Saraceno, italienische Gemeinde in der Provinz Forlì-Cesena in der Emilia-Romagna, Italien